Brassey ist der Familienname folgender Personen: 

 Anna Brassey (1839–1887), englische Schriftstellerin
 Bernard Brassey, 2. Baron Brassey of Apethorpe (1905–1967), britischer Peer und Politiker
 David Brassey, 3. Baron Brassey of Apethorpe (1932–2015), britischer Peer, Soldat und Politiker (Conservative Party)
 Edward Brassey, 4. Baron Brassey of Apethorpe (* 1964), britischer Peer und Politiker
 Henry Brassey, 1. Baron Brassey of Apethorpe (1870–1958), britischer Peer und Politiker
 Thomas Brassey (1805–1870), englischer Unternehmer und Bauingenieur
 Thomas Brassey, 1. Earl Brassey (1836–1918), britischer Peer und Politiker
 Thomas Brassey, 2. Earl Brassey (1863–1919), britischer Peer und Politiker